Le championnat du monde féminin de squash 2008 se déroule au National Squash Centre à Manchester du 11 au 19 octobre 2008. Nicol David gagne son  titre de championne du monde en battant Vicky Botwright en finale.

Dotation et points 
En 2008, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2008

Liens externes 

2008
Squash féminin
Squash féminin 2008
Monde féminin 2008
Monde féminin
Sport en Angleterre en 2008
Sport en octobre 2008